A temporada da Major League Soccer de 2010 foi a 15ª temporada na história da liga. Começou em 25 de março no Qwest Field em Seattle, com a vitória do Seattle Sounders FC sobre o Philadelphia Union, por 2 a 0. A edição de 2010 do MLS All-Star foi realizada no Reliant Stadium, a casa do Houston Dynamo, em 28 de julho contra o Manchester United e as estrelas da MLS foram goleadas por 5 a 2. A temporada regular veio a ser concluída em 24 de outubro com os playoffs de 2010. A temporada terminou com a MLS Cup em 21 de novembro no BMO Field, em Toronto, com o Colorado Rapids se consagrando campeão ao bater o FC Dallas por 2 a 1. Essa foi a primeira vez em que a MLS Cup aconteceu fora dos Estados Unidos.

Na temporada regular, as equipes se dividiram em duas conferências em um sistema de partidas de ida e volta. Os dois melhores de cada grupo se classificaram para os playoffs. Além desses, outras quatro equipes passaram para a próxima fase por obterem os maiores números de pontos entre os não classificados diretamente, independente da conferência.

Tabela de resultados

Classificação

Conferência Leste 

 Zona de clasificacão aos playoffs.

Conferência Oeste 

 Zona de clasificação aos payoffs.

Playoffs 

2010
Desporto nos Estados Unidos em 2010
Desporto no Canadá em 2010
2010 no futebol